СХИ — сокращение от словосочетания сельскохозяйственный институт:

Вузы 
 Воронежский СХИ — прежнее название Воронежского государственного аграрного университета.
 Казахский СХИ — прежнее название Казахского национального аграрного университета в Алма-Ате.
 Кубанский СХИ — прежнее название Кубанского государственного аграрного университета в Краснодаре.

Топонимы 
 СХИ — историческая часть Воронежа.
 СХИ — жилой микрорайон города Саратова.